Neugarten bezeichnet folgende geografische Objekte:

In Deutschland:  
 Neugarten (Feldberger Seenlandschaft), Ortsteil der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Neugarten (Nauen), Wohnplatz des Ortsteils Markee der Stadt Nauen, Landkreis Havelland, Brandenburg

Sonstige:
 Neugarten (Gemeinde St. Johann im Walde), Ortsteil der Gemeinde St. Johann im Walde, Bezirk Lienz 
 Zahrádky u České Lípy (deutsch „Neugarten“) ist eine Gemeinde im Okres Česká Lípa (deutsch „Bezirk Böhmisch Leipa)“ in der Liberecký kraj (deutsch „Reichenberger Region“) in der Tschechischen Republik
 Weliki Nowgorod (; deutsches Exonym u. a. „Neugarten“) ist eine russische Großstadt und Zentrum der Oblast Nowgorod (Verwaltungsbezirk Nowgorod) im Föderationskreis Nordwestrussland. Die deutsche Bezeichnung „Neugarten“ begegnet in historischen deutschen Quellen und zur Zeit der deutschen Okkupation im Zweiten Weltkrieg
 Nowe Zagrody (deutsch „Neugarten“) ist ein Stadtteil der oberschlesischen Stadt Racibórz (deutsch „Ratibor“) in der Woiwodschaft Schlesien in Polen

Neugarten ist der Familienname folgender Personen:
 Michel Neugarten (* 1955), belgischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Neuer Garten